Mabuchi ist der Familienname folgender Personen:

 Hideo Mabuchi (* 1971), US-amerikanischer Physiker
 Kanoko Mabuchi (* 1938), japanische Wasserspringerin
 Ryo Mabuchi (1933–2021), japanischer Wasserspringer
 Sumio Mabuchi (* 1960), japanischer Politiker
 Yoshino Mabuchi (* 1966), japanische Wasserspringerin

Siehe auch:
 Mabuchi Motor